Kolosy – wieś położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie kazimierskim, w gminie Czarnocin.
 Kolosy – starożytne miasto w Frygii.
 Kolosy – coroczna nagroda przyznawana podróżnikom i odkrywcom.
 Colossus – seria programowalnych maszyn cyfrowych.
 HMS "Colossus" – 4 okręty Royal Navy.

Posągi 
 Kolosy Memnona – posągi faraona Amenhotepa III.
 Kolos Rodyjski – jeden z siedmiu cudów świata.

Zobacz też 
 Moai – kolosy z Wyspy Wielkanocnej.

da:Kolos